Grand Gendarme kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Grand Gendarme (Visp), bergstopp i Valais, 
 Grand Gendarme (Sierre), bergstopp i Valais,